А — Я (журнал) — журнал неофициального русского искусства
 А-Я (общество) — некоммерческая организация в Санкт-Петербурге
 А-Я (театр) (Детский театр «А-Я») — московский детский музыкальный театр